Лисавино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лисавино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Лисавино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Лисавино — деревня в Истринском районе Московской области.